Watergate kan syfta på

 Watergate – syftar vanligtvis på Watergateskandalen, ett inbrott på Watergate Hotel 1972 av medlemmar i president Richard Nixons administration och den resulterande mörkläggningen.

Geografi

Storbritannien
 Watergate Bay – en vik

USA
 Watergatekomplexet – ett kontor-lägenhet-hotellkomplex byggt 1967 i Washington, D.C. vid Potomacfloden